Ion Baciu este numele următoarelor personalități:

 Ion Baciu (luptător) (n. 1944), luptător român, laureat la Jocurile Olimpice de vară din 1968 
 Ion Baciu (dirijor)
 Ion R. Baciu (1921-2004), medic român, membru al Academiei Române